Piele de măgar  se poate referi la:

 Literatură
 1694 Piele de măgar (Peau d'Âne), poveste populară a cărei cea mai faimoasă versiune este cea a de Charles Perrault;

 Film
 1908 Piele de măgar(Peau d'Âne), film mut francez, regia Albert Capellani;
 1970 Piele de măgar (Peau d'Âne), film musical francez de Jacques Demy;

 Teatru/Operă
 1899 Piele de măgar (Peau d'Âne), operă-comică franceză de Raoul Laparra;  
 2018 Piele de măgar (Peau d'Âne), feerie muzicală franceză adaptre după filmul omonim de Jacques Demy și Michel Legrand;